Der 56. Giro d’Italia wurde in 21 Abschnitten und 3801 Kilometern vom 18. Mai bis zum 9. Juni 1973 ausgetragen und vom Belgier Eddy Merckx gewonnen. Merckx hatte sich im Prolog das Maglia rosa gesichert und gab es bis zum Ende der Rundfahrt nicht mehr ab. Von den 140 gestarteten Fahrern erreichten 113 das Ziel in Triest. Die Rundfahrt führte nach dem Auslandsstart in Belgien über Deutschland, Luxemburg, Frankreich und die Schweiz nach Italien. Dies war, abgesehen vom Start in der Vatikanstadt im folgenden Jahr, für die nächsten 23 Jahre bis 1996 der letzte echte Auslandsstart des Giro.

Verlauf

Endstände 

Radrennen 1973
1973